Les Combes – comune francese nella regione della Franca Contea
 Les Combes – località del comune di Introd in Valle d'Aosta
 Saint-Junien-les-Combes – comune francese nella regione del Limosino

Pagine correlate 

Combes